El Torneig d'Estocolm 2016, oficialment conegut com a If Stockholm Open 2016, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 48a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 d'octubre de 2016 al Kungliga tennishallen d'Estocolm, Suècia.

El tennista argentí Juan Martín del Potro va guanyar un nou títol en el seu palmarès després de gairebé tres anys de l'últim i superar un calvari de lesions en els darrers anys. La parella formada pels germans suecs Elias Ymer i Mikael Ymer (20 i 18 anys respectivament) van guanyar el seu primer títol en el circuit ATP. De fet, Elias disputava el seu segon torneig en categoria de dobles i Mikael debutava. Curiosament, tan Del Potro com els germans Ymer van poder competir en el torneig gràcies a una invitació, el fet que ambdós guanyadors del títol foren convidats no succeïa des del 2006 a Newport.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016